Минское море — широко распространённое название Заславского водохранилища.
 Минское Море — остановочный пункт Белорусской железной дороги.
 Минское море — белорусская команда КВН.